Britisch-Türkischer Krieg steht für folgende militärischen Konflikte:

 Britisch-Türkischer Krieg (1807) während der Napoleonischen Kriege
 Britisch-Türkischer Krieg (1914–1918) während des Ersten Weltkrieges, siehe : Dardanellenoperation, Palästinafront, Mesopotamienfront (Erster Weltkrieg)
 Türkischer Befreiungskrieg (1919–1923)